Жан-Луи Прево:
* Прево, Жан-Луи (1790—1850) — швейцарский медик, физиолог, эмбрионолог.
 Прево, Жан-Луи (1838—1927) — швейцарский невролог.
 Прево, Жан-Луи (1760—1810) — французский художник, «живописец цветов» и пейзажист.